

Гусево — село, Абзеліловський район, Башкортостан
 Гусево — село, Шегарський район, Томська область